A Liga Feminina de Basquetebol (LFB) de 2017/2018 foi a 20ª edição, competição organizada pela Federação Portuguesa de Basquetebol,  É disputada por 12 equipas, em duas fases. A União Sportiva conquistou o seu 3º Título.

Primeira Fase

Clasificação Liga Feminina Fase Regular

Calendário Fase Regular

Segunda Fase

Calendário Play-offs – Quartos de final

Meias finais

Final

</center>

Referências

http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=com&id=7004&layout=resultados

 
<noinclude>